Ildebrandino II de Prato fou fill d'Ildebrandino I comte. Fou comte de diversos feus (encara no es titulava comte de Prato), i és esmentat en l'assemblea de Lucca dirigida per la marquesa Beatriu de Toscana el 1068. No se li coneix descendència.

Comtes de Prato